Premier League of Belize (oficjalny skrót: PLB) – najwyższy poziom rozgrywek piłkarskich w Belize.

Rozgrywki mają charakter półprofesjonalny. Zarobki w belizeńskich klubach nie są na tyle wysokie, by zapewnić graczom utrzymanie, wobec czego łączą oni grę w piłkę z normalną pracą.

Mecze pomiędzy dwoma największymi klubami belizeńskiej Premier League, a więc Belmopan Bandits FC i Verdes FC, są traktowane jako krajowe derby i określane mianem „belizeńskiego El Clásico”.

Aktualny skład

Historia 
Belizeńska Premier League została założona 28 grudnia 2011 po kilku latach rozłamu w belizeńskiej strukturze ligowej, kiedy to równolegle funkcjonowały dwie ligi – Belize Football Premier League (administrowana przez Belizeński Związek Piłki Nożnej) oraz Super League of Belize (nieuznawana przez piłkarską federację).

Jedynie trzy zespoły występują w lidze nieprzerwanie od samego początku. Są to Belmopan Bandits FC, Verdes FC i Belize Defence Force FC.

Triumfatorzy

Osiągnięcia 

Pogrubioną czcionką zaznaczono kluby, które aktualnie występują w lidze.

Tabela wszech czasów

Przypisy

Bibliografia 
 RSSSF 

Belize
1